JNT est un sigle qui peut faire référence à :
 Jour non travaillé, terme utilisé dans le droit du travail en France, notamment dans les accords sur le temps de travail ;
 au réseau britannique de recherche et universitaire  ;
 au Journal of Number Theory (Journal de la théorie des nombres) dont les références de sources contiennent les termes jnt, source utilisée au sein de l'encyclopédie Wikipédia, comme dans ces exemples pris au hasard Nombre de Carmichael, Équation de Fermat généralisée, Problème de Prouhet-Tarry-Escott, Nombre de Perrin, Demi-groupe 3x+1, Problème de Skolem, Résidu quadratique, etc.
 à l'extension de fichiers de l'application Windows Journal.

Notes et références